Dressed to Kill (signifiant « tiré à quatre épingles » et littéralement « habillé(e) pour tuer ») est le titre de plusieurs films anglo-saxons :
 Dressed to Kill, mélodrame policier d'Irving Cummings en 1928.
 Dressed to Kill, film policier d'Eugene Forde en 1941 (distribué en France en 1946).
 Dressed to Kill, film policier de Roy William Neill en 1946 (titre français : La Clef).
 Dressed to Kill, film à suspense de Brian De Palma en 1980 ; titre français : Pulsions.

Divers 
 Dressed to Kill est un label de musique, qui a publié une compilation de Funkadelic
 Dressed to Kill est le troisième album de Kiss, sorti en 1975

Homonymie de titre